Maria Luisa Gonçalves Adnet, conhecida como Muiza Adnet (Rio de Janeiro, 7 de julho de 1970), é uma cantora brasileira. É irmã dos músicos Mario Adnet, Chico Adnet e da cantora Maucha Adnet.

Discografia
(2007) As canções de Moacir Santos (Muiza Adnet)
(2003) Jobim Sinfônico (vários artistas) – participação
(2001) Ouro Negro - Moacir Santos (vários artistas) – participação
(2000) Villa-Lobos, Coração Popular (Mario Adnet) - participação
(2000) Para Gershwin e Jobim - 2 kites (Mario Adnet) - participação
(1999) Décadas Collection-MPB das décadas de 50 e 60 - participação
(1996) Ilha Brasil (Joyce) - participação
(1995) Songbook Antonio Carlos Jobim 2 (vários artistas) - participação
(1993) No Tom da Mangueira (vários artistas) - participação
(1992) Pedra Bonita (Mario Adnet) - participação
(1991) Songbook Noel Rosa (vários artistas) - participação

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira